Damernas 10000 meter vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den tredje augusti på Londons Olympiastadion. Endast ett lopp avgörs – finalen. I loppet får alla som uppnått kvalgränserna och blivit uttagna av sin nationella olympiska kommitté delta. Tirunesh Dibaba från Etiopien, som även var regerande mästare efter att hon i Peking 2008 vunnit finalen, vann tävlingen och vann därmed en guldmedalj. Kenyanskorna Sally Jepkosgei Kipyego och Vivian Jepkemoi Cheruiyot vann silver respektive brons.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 29.31,78| width="200px" |  Beijing, Kina
| width="150px" | 8 september 1993
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 29.54,66
|  Beijing, Kina
| 26 september 2008
| 
|-
| align="right" | Världsårsbästa (WL)
| 
| 30.24,39|  Eugene, USA
| 1 juni 2012
|
|}

Program
Tider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).
3 augusti
21:25 – Final

 Resultat 
 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 WJR innebär världsrekord för juniorer
 AR innebär världsdelsrekord (area record)
 PB innebär personligt rekord.
 SB''' innebär säsongsbästa.

Final
Finalen ägde rum den 3 augusti.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012